Il singolare del torneo di tennis Auckland Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Youl che ha battuto in finale Patrick Rafter 3-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Johan Anderson (secondo turno)
 Simon Youl (Campione)
 Jamie Morgan (primo turno)
 Sandon Stolle (quarti di finale)

 Neil Borwick (semifinali)
 Carl Limberger (secondo turno)
 Kelly Evernden (quarti di finale)
 Brett Steven (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Auckland Challenger 1991